Шваб () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Шваб Анатолій Георгійович — український науковець, доктор історичних наук.
 Вернер Шваб — австрійський письменник.
 Шваб Євген Володимирович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Клаус Шваб — швейцарський економіст, засновник і президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
 Корі Шваб — канадський хокеїст, воротар; тренер воротарів «Сан-Хосе Шаркс» у Національній хокейній лізі (НХЛ).
 Шваб (Столярчук) Марія Андріївна (1921—2009) — українська радянська колгоспниця, ланкова колгоспу «Кривбуд» Криворізького району Дніпропетровської області Української РСР. Ударниця перших п'ятирічок, переможниця соціалістичних змагань. Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Ніколас Шваб (* 1990) — домініканський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Шваб Олександр Петрович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Штефан Шваб — австрійський футболіст, півзахисник клубу «Рапід» (Відень).

Також 
 Швабе

Примітки